sosnówka (Parus ater) – ptak z rodziny sikor (Paridae)

Miejscowości i ich części  w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 22, w tym 10 podstawowych
 Sosnówka – część miasta Kobyłka
 Sosnówka – część miasta Piła
 Sosnówka – część miasta Wałcz
 Sosnówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn
 Sosnówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Sosnówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz
 Sosnówka – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Ryńsk
 Sosnówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Sosnówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów
 Sosnówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Sosnówka – część wsi Urszulin w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Sosnówka – przysiółek wsi Bełcze w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła
 Sosnówka – przysiółek wsi Muniakowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Sosnówka – część wsi Posądza  w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Sosnówka – część wsi Marcówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Sosnówka – przysiółek wsi Stanisław Dolny w woj. małopolskim w pow. wadowickim w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Sosnówka – przysiółek wsi Dobrogosty w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Sosnówka – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin
 Sosnówka – część wsi Orzeszkowo w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka
 Sosnówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Sosnówka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Sosnówka – część wsi Zakrzewek w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Miejscowości na Białorusi 
(białorus.: Сасноўка, Sasnowka, ros.: Сосновка, Sosnowka)
 Sosnówka – wieś w rejonie bereskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Malecz
 Sosnówka – wieś w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Czarnawczyce
 Sosnówka – wieś w rejonie łuninieckim obwodu brzeskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Szenie
 Sosnówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
Sosnówka – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.
Sosnówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Uźmiony.
Sosnówka – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.

Miejscowości na Ukrainie 
 Sosnówka – wieś w rejonie wałkowskim obwodu charkowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie krasnohradzkim obwodu charkowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie zołocziwski obwodu charkowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie biłohirskim obwodu chmielnickiego
 Sosnówka – wieś w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego
 Sosnówka – wieś w rejonie sławuckim obwodu chmielnickiego
 Sosnówka – wieś w rejonie jarmolinieckim obwodu chmielnickiego
 Sosnówka – wieś w rejonie koriukiwskim obwodu czernihowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie sośnicki obwodu czernihowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu dniepropetrowskiego
 Sosnówka – miasto w obwodzie lwowskim
 Sosnówka – wieś w rejonie iwankowskim obwodu kijowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie makarowskim obwodu kijowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie ołeksandriwskim obwodu kirowohradzkiego
 Sosnówka – wieś w rejonie nowopskowskim obwodu ługańskim
 Sosnówka – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie hadziackim obwodu połtawskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie kobielackim obwodu połtawskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie krzemieńczuckim obwodu połtawskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie połtawskim obwodu połtawskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie szyszackim obwodu połtawskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie głuchowskim obwodu sumskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie konotopskim obwodu sumskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie szumskim obwodu tarnopolskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie pohrebyszczeńskim obwodu winnickiego
 Sosnówka – wieś w rejonie koszyrskim obwodu wołyńskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie malińskim obwodu żytomierskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie owruckim obwodu żytomierskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego
 Sosnówka – wieś w rejonie żytomierskim obwodu żytomierskiego

Miejscowości na Litwie 

 Sosnówka – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.

Inne 
 Sosnówka – zbiornik wodny w pobliżu Podgórzyna w woj. dolnośląskim, w pow. jeleniogórskim, w gminie Podgórzyn

Zobacz też 
 Łysek-Sosnówka
 Sosniwka
 Sosnowo
 Sosnów
 Sosnówek
 Sosnówko
 Sosnowa